Esistono due comuni francesi con questo nome

Saint-Beauzire – Alta Loira
Saint-Beauzire – Puy-de-Dôme